Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2007 (kobiety)
 Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2007 (mężczyźni)